N99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres affections de l'appareil génito-urinaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres